Andrés Molteni / Hugo Nys erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non difendere il titolo in questa edizione.

In finale Sadio Doumbia / Fabien Reboul hanno sconfitto Robert Galloway / Alex Lawson

Teste di serie 

  Rafael Matos /  Denys Molčanov (primo turno)
  Fernando Romboli /  David Vega Hernández (quarto di finale)

  Robert Galloway /  Alex Lawson (finale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni)

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux /  Matteo Martineau (primo turno)
  Titouan Droguet /  Kyrian Jacquet (primo turno)

  Michael Geerts /  Maxime Janvier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open du Pays d'Aix 2021